Nueva Vizcaya (Argentina) — cidade da província de Entre Ríos
Nova Vizcaya — província das Filipinas, no Vale de Cagaiã

Desambiguações de topônimos